Taula, moble
 Taula (construcció talaiòtica)
 Taula (base de dades)